Herbert Schultze (1909-1987), een Duits onderzeebootkapitein tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Joachim-Fritz Schultze-Bansen (1926-1994), een Duits beeldhouwer

Zie ook 
 Schultze Gets the Blues

Duitse achternaam